

Opatov, une commune du district de Jihlava, dans la région de Vysočina ;
 Opatov, une commune du district de Svitavy, dans la région de Pardubice ;
 Opatov, une commune du district de Třebíč, dans la région de Vysočina ;
 Opatov, une station de la ligne C du métro de Prague.

Homonymie de localités en  Tchéquie